Orientales Omnes Ecclesias è l'ottava enciclica pubblicata dal papa Pio XII il 23 dicembre 1945.

Contenuto 
L'occasione dell'enciclica è la commemorazione del 350º anniversario dell'unione della Chiesa greco-cattolica ucraina alla sede apostolica di Roma (Unione di Brest).

Voci correlate 
 Elenco delle encicliche
 Enciclica
 Papa Pio XII

Collegamenti esterni 
 

Encicliche di Pio XII